Miotonia congenita di Thomsen – malattia genetica della contrazione muscolare a trasmissione autosomica dominante
 Miotonia congenita di Becker – variante della precedente a trasmissione autosomica recessiva

Canalopatie